1990 Голяма награда на Канада е 22-рото за Голямата награда на Канада и пети кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 10 юни 1990 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1990 година в Канада